Федоров Олег Петрович:

 Федоров Олег Петрович (1942) — український живописець.
 Федоров Олег Петрович (1959) — російський живописець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок